Овал ( — яйце) — замкнена опукла плоска лінія.
 Овал Декарта
Овал Кассіні
 Квінс Парк Овал, «Квінс Парк Овал» (англ. Queen's Park Oval) — багатофункціональний стадіон у місті Порт-оф-Спейн, Тринідад і Тобаго.